Kluck ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Kluck (* 1932), deutscher Leichtathlet
 Alexander von Kluck (1846–1934), preußischer Infanteriegeneral und Oberbefehlshaber
 Hagen Kluck (* 1943), deutscher Journalist und Politiker (FDP)
 Helmut Kluck (1894–1967), deutscher Mediziner und Senator für Volksgesundheit der Freien Stadt Danzig
 Molino von Kluck (1911–1934), deutsche Schauspielerin
 Oliver Kluck (* 1980), deutscher Schriftsteller und Dramatiker

Siehe auch:
 Gluck (Begriffsklärung)
 Cluck